Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
  Mauricio Reggiardo : manager sportif
  Romain Lauga : entraîneur des avants
  Fabien Cibray : entraîneur des trois-quarts et de l'attaque

La saison

Pré-saison 
Durant l'inter saison le stade Stade Maurice-David a vu sa pelouse naturelle remplacée par un modèle synthétique

Récit de la saison sportive

Transferts

Effectif professionnel 2021-2022

Calendrier et résultats

Classement Pro D2 

 

|}

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

2021-2022
Provence